Traces bezeichnet: 
Traces, 1969, Hit-single der Popgruppe Classics IV 
Traces, 1987, Musikalbum von Don Williams
Traces, 1989, Musikalbum von Jean-Jacques Goldman
Traces, 2012, Musikalbum von Karine Polwart 
Traces (Roman), Sammlung von Kurzgeschichten von Stephen Baxter
Traces (Romanzyklus), Jugendbuchserie von Malcolm Rose
Traces (Fernsehserie), britische Fernsehserie seit 2019
TRACES, TRAde Control and Expert System